Staffordshire Terrier steht für:
 American Staffordshire Terrier
 Staffordshire Bullterrier